Томас Гилман () — американский борец вольного стиля. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио. Чемпион мира 2021 года. Победитель Панамериканского чемпионата 2022 года.

В 2021 году на чемпионате мира, который проходил в октябре в норвежской столице, стал чемпионом мира в весовой категории до 57 кг. В финале поборол иранского борца Алирезу Сарлака.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Панамерики по борьбе